В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1989, що проходив у рамках Туру WTA 1989, Катріна Адамс і Лорі Макніл виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Порвік і Лариса Нейланд 6–4, 6–4

Сіяні пари 

 Катріна Адамс /  Лорі Макніл (чемпіонки)
 Клаудія Порвік /  Лариса Нейланд (фінал)

 Манон Боллеграф /  Катарина Малеєва (півфінал)
 Наталія Медведєва /  Лейла Месхі (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Indianapolis